Tumi steht für

 Tumi, Ritualmesser der präkolumbischen Völker
 Christian Wiyghan Tumi (1930–2021), kamerunischer Kardinal und Erzbischof
 Tumi (Unternehmen), amerikanischer Gepäckhersteller

Siehe auch:
 Toumi